Holveck est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1943-), homme politique américain ;
 Nicolas Holveck (1971-), dirigeant de football français ;
 Robert Holveck (1900-1995), haut fonctionnaire, préfet et résistant français.

Patronyme germanique
Patronyme français
Patronyme lorrain
Patronyme vosgien